Agononida är ett släkte av kräftdjur. Agononida ingår i familjen trollhumrar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollhumrar
Agononida